Йебль — коммуна в департаментые Сена-и-Марна в регионе Иль-де-Франс в северо-центральной части Франции. Население — 700 человек.

Коммуна привлекла к себе общенациональное внимание в связи с тем, что в 2014 году избрала своим мэром Марьем Тамата-Варен, темнокожую мусульманку родом из Мавритании: утверждается, что это единственный во Франции случай, когда во главе малого населённого пункта встал человек из семьи иммигрантов.

Население

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Коммуны департамента Сена и Марна